Ana Cristina Oliveira Leite (m. 1991) calciatrice tedesca naturalizzata portoghese
 Ana Sofia Leite (n. 1993) nuotatrice portoghese